Abecedni seznam slovenskih vinarjev.

Glej tudi 
seznam slovenskih vin

Slovenska vina
Slovenski vinarji